Andrei Nikolajewitsch Mironow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Nikolajewitsch Mironow (Journalist) (1954–2014), russischer Journalist und Menschenrechtsaktivist
 Andrei Nikolajewitsch Mironow (Maler) (* 1975), russischer Maler